Mieszkowice – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mieszkowice
 Mieszkowice – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Prudnik
 Mieszkowice – gmina w powiecie gryfińskim
 Mieszkowice – dawna gromada
 Mieszkowice – stacja kolejowa w Mieszkowicach, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Mieszkowice, Lasy Mieszkowickie